Harcourt kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Harcourt (berg),

Frankrike 

 Harcourt, kommun i departementet Eure,

USA 

 Harcourt (ort i USA), Iowa, Webster County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar